en Bosnie-Herzégovine
Ričice, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
le lac de Ričice, situé dans la Zagora ;
Ričice, un village situé dans la municipalité de Lovinac, comitat de Lika-Senj ;
Ričice, un village situé dans la municipalité de Proložac, comitat de Split-Dalmatie.